Puter steht für:

 Puter [], ein männliches Haustruthuhn, siehe Pute
 Puter [], ein rätoromanisches Idiom, siehe Oberengadinische Sprache

Siehe auch:

 Puder (Begriffsklärung)